Two Against the World:

 , film de Archie Mayo sorti en 1932
 Two Against the World, film de William C. McGann sorti en 1936